Дружинін Володимир Миколайович — радянський державний і партійний діяч, Герой Радянського Союзу.
 Дружинін Ігор Володимирович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дружинін Ілля Андрійович (* 1998) — російський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2016 року.
 Дружинін Василь Іванович (1901—1965) — генерал-майор
Прізвища